Ви́ктор Василе́нко:
 Василенко, Виктор Антонович (1913—2006) — доктор филологических наук, профессор.
 Василенко, Виктор Иванович (1839—1914) — российский и украинский этнограф, земский статистик, один из авторов «ЭСБЕ».
 Василенко, Виктор Михайлович (1905—1991) — советский историк искусства и поэт.